City of Light ist der Beiname folgender Städte:
 Banjul, Gambia
 Buffalo, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Anchorage (The City of Lights and Flowers), Alaska, Vereinigte Staaten